Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Benjamin-Franklin.

En  :
 Rue Benjamin-Franklin, à Paris,
 Rue Benjamin-Franklin, à Versailles.